Adam Zieliński (fl. 1392–1427) – kasztelan dobrzyński
 Adam Kazimierz Zieliński (1902–1991) – polski dyplomata i historyk
 Adam Zieliński (1929–2010) – polski prozaik, politolog i publicysta
 Adam Zieliński (1931–2022) – polski profesor nauk prawnych, były Rzecznik Praw Obywatelskich
 Adam „Łona” Zieliński (ur. 1982) – polski muzyk hip-hopowy
 Adam Zieliński – dr hab. nauk technicznych, dyrektor Instytutu Metalurgii Żelaza im. Stanisława Staszica
 Adam Krzysztof Zieliński – polski prawnik, członek w randze sekretarza stanu Komisji do spraw reprywatyzacji nieruchomości warszawskich

Przypisy